Чундиккулам может означать
 лагуну Чундиккулам, бывшую часть лагуны Джафна
 город на перешейке между этой лагуной и Бенгальским заливом — Чундиккулам.